Ана Луиса Пелуффо () (9 октября 1929 (или 1931), Сантьяго-де-Керетаро, Мексика) — известная мексиканская актриса театра и кино, актриса эпохи Золотого века мексиканского кинематографа.

Биография 
Родилась 9 октября 1929 (или 1931) года в Сантьяго-де-Керетаро. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1948 году и с тех пор снялась в 168 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Маримар, Узы любви, Личико ангела и Наперекор судьбе оказались наиболее успешными в карьере актрисы, ибо были проданы во многие страны мира. Дважды была номинирована на премию Diosa de plata и оба раза ей удалось одержать достойную победу.

В настоящее время порвала с кинематографом из-за проблем со здоровьем и старостью.

Фильмография 
1
Музыкант (сериал, 2014)
El Mariachi

2
Письма к Елене (2011)
Cartas a Elena … Vieja Paniagua

3
La virgen de la caridad del cobre (2008)

4
Женщины-убийцы (сериал, 2008 — …)
Mujeres asesinas … Toñita

5
La hacienda del terror (видео, 2005)

6
Наперекор судьбе (сериал, 2005)
Contra viento y marea … Bibi de la Macorra

7
Nido de escorpiones (2003)

8
Olvidados (2002)

9
Abuso (2001)
… Silvia

10
Corazón de tequila (2000)

11
Beso nocturno (2000)
… короткометражка

12
Личико ангела (сериал, 2000—2001)
Carita de ángel … Aída Medrano de Romero

13
El chivatazo (1999)

14
Тюрьма 3 (1999)
Reclusorio III

15
Una tumba abandonada (1999)
… Susana

16
Серафин (сериал, 1999)
Serafín … Esther

17
2 monjitas en peligro (1998)

18
Engaño mortal (1998)

19
Taxi asesino (1998)

20
Мечтательницы (сериал, 1998—1999)
Soñadoras … Kika

21
Asesino misterioso (1997)
… Consuelo (в титрах: Ana Luisa Pelufo)

22
Pacas de a kilo (1997)

23
Мария Исабель (сериал, 1997)
María Isabel … Iris

24
Ты и я (сериал, 1996)
Tu y yo … Catalina

25
Узы любви (сериал, 1995 — …)
Lazos de amor … Aurora Campos

26
La reina de las bandas (1994)

27
Маримар (сериал, 1994 — …)
Marimar … Selva

28
Tragedia en Waco, Texas (1993)
… Helen Brown

29
Por un salvaje amor (1992)

30
Голый шантаж (1992)
Chantaje al desnudo

31
Encuentro de valientes (1991)

32
Ambiciones que matan (1991)

33
Super mojado (1991)

34
Dos cruces en el ocaso (1991)

35
Furia de venganza (1991)

36
Comerciantes de niños (1991)

37
Dos gallos alborotados (1991)

38
Las paradas de los choferes (1991)

39
Преследуемая (1991)
Perseguida

40
Pandilleros asesinos (1990)

41
Compadres a la Mexicana (1990)
… Araceli Valverde

42
Mágico, el enviado de los dioses (1990)
… Madre del niño Deán Quintana

43
Под знаком судьбы (1990)
Marcados por el destino

44
Policía rural (1990)

45
Al margen de la ley (1989)
… Julissa

46
El diario íntimo de una cabaretera (1989)

47
Белое и чёрное (сериал, 1989)
Lo blanco y lo negro … Odette

48
Ограбление банка в Лос Мочис (1988)
Bancazo en Los Mochis

49
Насильник из ада (1988)
El violador infernal

50
Грех Оюки (сериал, 1988)
El pecado de Oyuki … Ivette

51
Гора страдания (сериал, 1988)
Monte Calvario

52
Agapito se mete en todo (1988)

53
Cacería implacable (1988)

54
Mi fantasma y yo (1988)

55
El reportero (1987)

56
El vagón de la muerte (1987)
… Micaela

57
Vuelven los pistoleros famosos III (1987)

58
Arriba Michoacán (1987)

59
Три мексиканских парня (1986)
Tres Mexicanos ardientes

60
Прачки (1986)
Los lavaderos

61
El exterminador nocturno (1986)

62
Casos de alarma (1986)
… Aída

63
El hijo de Pedro Navaja (1986)
… La Roja

64
Dos pistoleros violentos (1985)

65
Mi nombre es gatillo (1985)

66
Хуана Ирис (сериал, 1985)
Juana Iris … Chata

67
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 — …)
Mujer, casos de la vida real … Rosa Maria

68
Ориноко (1985)
Orinoco … Mina

69
El ratero de la vecindad II (1985)

70
El regreso del carro rojo (1984)
… Andrea

71
Entre ficheras anda el diablo — La pulquería 3 (1984)

72
Emanuelo (1984)

73
Cruz de olvido (1984)

74
La silla vacía (1984)

75
Pedro Navaja (1984)
… Roja

76
Corrupción (1984)
… Aurora
77
Мститель за 30 июня (1983)
El vengador del 30-06

78
Se me sale cuando me río (1983)

79
La fuga de Carrasco (1983)

80
Por un vestido de novia (1983)

81
Бедная сеньорита Лимантур (сериал, 1983 — …)
La pobre Señorita Limantour … Armida Torreblanca

82
Натурщицы (1983)
Las modelos de desnudos

83
La combi asesina (1982)
… Irene

84
El Bronco (1982)

85
El ratero de la vecindad (1982)

86
Burdel (1982)

87
Aquel famoso Remington (1982)
… Coneja

88
Las fabulosas del Reventón (1982)

89
Горбунья (1981)
La Jorobada

90
El Cain del bajio (1981)

91
El vecindario (1981)

92
La coralillo (1981)

93
Остолоп 2 (1981)
Perro callejero II … La Lola

94
Секстое чувство (1981)
El sexo sentido … Madre de Pedrito

95
Бесстрашные панки (1980)
Intrépidos punks

96
Танцовщицы кабаре (1980)
Las cabareteras

97
La venganza de un matón (1980)

98
Las tentadoras (1980)

99
Hilario Cortes, el rey del talón (1980)

100
Pesadilla mortal (1980)

101
Остолоп (1980)
Perro callejero

102
El alburero (1979)

103
En la cuerda del hambre (1979)

104
Adriana del Rio, actriz (1979)

105
Крыса во тьме (1979)
Una rata en la oscuridad … Josefina

106
Разорванный флаг (1979)
Bandera rota … Elisa de Iriarte

107
La hija de nadie (1979)

108
Бумажные цветы (1978)
Flores de papel … La Señora
109
Guerra de sexos (1978)
… (в титрах: Ana Luisa Pelufo)

110
Candelaria (1978)

111
Mataron a Camelia la Texana (1978)

112
Желания (1977)
Deseos

113
La casta divina (1977)
… Tulita

114
Acorralados (1976)

115
Бедная Клара (сериал, 1975)
Pobre Clara … Lucia

116
La venida del rey Olmos (1975)

117
El valle de los miserables (1975)
… Concepción

118
Смерть Панчо Вильи (1974)
La muerte de Pancho Villa

119
La satánica (1973)

120
Eva y Dario (1973)

121
Ангелы и херувимы (1972)
Ángeles y querubines … Gabriela

122
El vals sin fin (1972)

123
Triangulo (1972)
… Diana Avelar (в титрах: Ana Luisa Pelufo)

124
Братья Корахе (сериал, 1972—1974)
Los hermanos coraje … Mamá ana Coraje

125
Siempre hay una primera vez (1971)
… Gloria (segment 'Gloria')

126
El último pistolero (1969)

127
El crepúsculo de un dios (1969)
… Countess De Negrescu

128
Las impuras (1969)

129
Наркосатанизм (1968)
Narco Satánico

130
Pasaporte a la muerte (1968)
… Laura

131
Дверь и Жена мясника (1968)
La puerta y la mujer del carnicero … Elenita (segment 'La puerta')

132
Requiem por un canalla (1968)
… Martha Duval

133
Блуждающий в дожде (1968)
Vagabundo en la lluvia … Monica

134
Despedida de casada (1968)

135
El tesoro de Atahualpa (1968)

136
Гангстер (1965)
El gángster … Isabel

137
Живая голова (1963)
La cabeza viviente … Marta / Xochiquétzal

138
Под одной кожей (1962)
Bajo un mismo rostro

139
Завоевание Луны (1960)
Conquistador de la luna … Estelita

140
El fantasma de la opereta (1960)
… Lucy

141
¡Yo sabia demasiado! (1960)
… Ana

142
Cada quién su vida (1960)
… Rosa, la 'Tacón Dorado'

143
Dos fantasmas y una muchacha (1959)
… Ana la Tobillera / Ana

144
Nacida para amar (1959)

145
Sed de amor (1959)
… Rosaura

146
La mujer y la bestia (1959)
… Laura Moreno; La Vicky

147
El vestido de novia (1959)
… Marta

148
Las señoritas Vivanco (1959)
… Maruja Valverde

149
Человек-невидимка (1958)
El hombre que logró ser invisible … Beatriz Cifuentes / Beatrice Forsythe

150
La venenosa (1958)

151
Ama a tu prójimo (1958)
… Marta Linares

152
Socios para la aventura (1958)

153
Pobres millonarios (1957)

154
La mujer marcada (1957)

155
Camino del mal (1957)
… Marta

156
La Diana cazadora (1957)
… Martha

157
Saranno uomini (1957)
… Ernestina

158
Рабы Карфагена (1956)
Le schiave di Cartagine … Esther

159
La adúltera (1956)
… Cecilia

160
Besos prohibidos (1956)

161
La ilegítima (1956)

162
El seductor (1955)
… Raquel

163
Сила страсти (1955)
La fuerza del deseo … Silvia

164
Orquídeas para mi esposa (1954)
… Lidia Montes (в титрах: Ana Luisa)

165
La venenosa (1949)

В титрах не указана 
166
Тарзан и русалки (1948)
Tarzan and the Mermaids … Aquitanian

Камео 
167
Memoria del cine mexicano (1993)

168
Jóvenes y rebeldes (1961)

Театральные работы 
 Девичник

Ссылки 
 Подробная биография .
 Подробная биография .
  Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Сантьяго-де-Керетаро
Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии Diosa de plata